Меринья́к () — многозначный термин французского происхождения.

 Мериньяк — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Мериньяк — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Мериньяк — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Мериньяк, Люсьен — французский фехтовальщик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.